Ва́льднер (, ) — немецкая и шведская фамилия. Известные носители:
 Ферреро-Вальднер, Бенита (род. 1948) — австрийский государственный и политический деятель.
 Вальднер, Ян-Уве (род. 1965) — шведский игрок в настольный теннис.

См. также 
 Вальтнер